Clemenceau peut faire référence à :
 René Mathurin Clemenceau de la Lande (Montjean-sur-Loire, 1755 - 1821), député de Maine-et-Loire (1791-1792, 1799) ;
 Pierre-Paul Clemenceau (1749-1825), sous-préfet puis député de la Vendée (1805-1810) ;
 Georges Clemenceau (1841-1929), arrière-petit-fils du précédent, journaliste et homme politique français, chef du gouvernement pendant la Première Guerre mondiale ;
 Albert Clemenceau (1861-1955), son frère, juriste et homme politique, un des avocats d'Alfred Dreyfus ;
 Michel Clemenceau (1873-1964), son fils, homme politique ;
 Martine Clémenceau (1949), chanteuse française ; 
 François Clemenceau, journaliste français ;
 Anthony Clémenceau (1970), joueur français de scrabble.
 Adrien Clemenceau (1988), athlète français spécialiste du 400 mètres haies.

Nommés d'après Georges Clemenceau 
Bâtiments de la Marine nationale française
 Le Clemenceau, porte-avions en service de 1961 à 1997, navire de tête de la classe Clemenceau.
 Le Clemenceau (PA 28), projet avorté  de porte-avions, lancé en 1946 et abandonné en 1949. 
 Le cuirassé Clemenceau, dérivé du cuirassé Richelieu, mis sur cale en 1939 et resté inachevé.
 
 le boulevard Georges-Clemenceau de Marseille ; 
 le boulevard Georges-Clemenceau de Nancy.
 Hôpitaux
 Hôpital Clemenceau à Caen.
 Hôpital Georges-Clemenceau, hôpital français à Champcueil.
 
 Lycée Georges-Clemenceau à Montpellier
 Lycée Georges-Clemenceau à Nantes
 Lycée Georges-Clemenceau  à Reims
 Musées
 Musée Clemenceau à Paris.
 Musée national des Deux Victoires aussi connu sous le nom musée Georges-Clemenceau-et-Jean-de-Lattre.
 Odonymes
 Place Clemenceau à Paris.
 Place Clemenceau à Pau.
 Rue Georges-Clemenceau à Nantes.
 Ponts
 Pont Clemenceau à Lyon, franchissant la Saône. 
 Pont Clemenceau à Vernon (Eure), franchissant la Seine.
 Pont Georges-Clemenceau, à Nantes, franchissant la Loire.
Stations de métro
 Clemenceau, station du métro de Rennes.
 Clemenceau, station du métro de Bruxelles.
 Champs-Élysées - Clemenceau, station du métro de Paris.
 Toponymes
 Clemenceau, quartier de Cottonwood en Arizona aux États-Unis.
 Baie Clémenceau, baie des Îles Kerguelen.
 Georges-Clemenceau, actuelle Stidia, en Algérie.
 Mont Clemenceau, quatrième sommet des Montagnes rocheuses de Colombie-Britannique.
 Autres
 Halle Clemenceau à Grenoble

Autres 
 Clemenceau, téléfilm français réalisé par Olivier Guignard (2012).

Voir aussi
 René Jacquemaire ou René Jacquemaire Clemenceau (1894-1931), médecin français et petit-fils de Georges Clemenceau.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de ponts
Homonymie de bateaux
Homonymie de monument